Ла́ммерт () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Ламмерт, Норберт (род. 1948) — немецкий политик, представитель ХДС, с 2005 года председатель Бундестага.
 Ламмерт, Петра (род. 1984) — немецкая толкательница ядра и бобслеистка, выступающая за сборную Германии с 2003 года.